Le terme Route 156 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 156 en Allemagne
 BR-156, au Brésil
  dans certains départements, en France
 Route nationale 156, en France